Ю́рій Любоми́рович Куча́бський (*25 лютого 1974, Стрий Львівської області) — український підприємець, Виконавчий член Наглядової ради, віце-президент з комерційних питань ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

Біографія 

У 1996  році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність — економічна кібернетика.

Місця праці 

Від 1993 року — бухгалтер-консультант, спеціаліст з ІТ, менеджер з продажу, спеціаліст фінансового відділу, директор різних комерційних структур.

2001—2008 — Генеральний директор ВАТ «Концерн Галнафтогаз».

2008—2009 — Перший заступник голови Наглядової ради ВАТ «Концерн Галнафтогаз»

Від 2009 — Виконавчий член Наглядової ради ВАТ «Концерн Галнафтогаз» (з 14 вересня 2009 року — ПАТ «Концерн Галнафтогаз»), віце-президент з комерційних питань.

Див. також 

 http://delo.ua/news/79327/

Персоналії за алфавітом
Українські підприємці
Випускники Львівського університету
Уродженці Стрия
Народились 25 лютого
Народились 1974